Sas László (1893–1974) magyar író, újságíró
 Sas László (1899–1947 után) producer, gyártásvezető